Bongers ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Bongers (* 1946), niederländischer Wasserballspieler
 Else Bongers (1900/1901–1993), deutsche Schauspiellehrerin
 Eric Bongers (1924–2002), südafrikanischer Segler
 Gert Bongers (* 1946), niederländischer Radrennfahrer
 Hans Bongers (1898–1981), deutscher Kaufmann und Luftfahrtmanager
 Inge Bongers-Ritter (* 1941), deutsche Journalistin und Kritikerin
 Jos Bongers (* 1956), niederländischer Karambolagespieler
 Paul Bongers (1892–1979), deutscher Künstler 
 Sonja Bongers (* 1976), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (SPD)
 Tobias Bongers (* 1995), deutscher Poolbillard- und Snookerspieler